Léa Lemare (ur. 21 czerwca 1996 w Albertville) – francuska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu CS Courchevel, brązowa medalistka Mistrzostw Francji w Skokach Narciarskich 2010, uczestniczka Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011.

Przebieg kariery 
Jej pierwszy występ na międzynarodowej arenie miał miejsce 1 marca 2008 podczas zawodów juniorskich w Bois-d’Amont, gdzie Lemare zajęła 10. miejsce. W Pucharze Kontynentalnym zadebiutowała 8 sierpnia 2009 w Bischofsgrün, gdzie zajęła 48. miejsce, natomiast pierwsze punkty do klasyfikacji PK zdobyła 14 sierpnia 2009 w Oberwiesenthal, zajmując 27. pozycję.

W kwietniu 2010 została brązową medalistką mistrzostw Francji w skokach narciarskich w Prémanon, przegrywając z Caroline Espiau i Julią Clair. Podobny sukces osiągnęła również w marcu 2011, gdy podczas mistrzostw Francji w skokach narciarskich rozgrywanych w Chaux-Neuve zdobyła brązowy medal, przegrywając z Coline Mattel i Julią Clair. W marcu 2012 zdobyła kolejny medal mistrzostw Francji, tym razem srebrny, przegrywając jedynie z Mattel.

Wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów 2011 w Otepää, gdzie była 22. oraz w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie uplasowała się na 33. miejscu.

19 sierpnia 2011 w konkursie na normalnej skoczni w Oberwiesenthal po raz pierwszy w karierze stanęła na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego. Po skokach na 97,5 oraz 95 metrów zajęła drugą pozycję, przegrywając tylko z Austriaczką Jacqueline Seifriedsberger.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 36. miejsce, natomiast 7 stycznia 2012 w Hinterzarten, zdobyła pierwsze punkty w PŚ, zajmując 21. miejsce, po oddanym jedynym skoku (ze względu na odwołaną II serię) na odległość 86,5 metra.

W lutym 2019 zdiagnozowano u niej chorobę tarczycy, która zmusiła ją do zawieszenia kariery. W listopadzie 2020 ogłosiła, że nie wróci już na skocznię.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuskie skoczkinie narciarskie
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Albertville
Urodzeni w 1996